Lingenauber ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Lingenauber (* 1991), deutscher Skeletonsportler
 Sabine Lingenauber (* 1963), deutsche Pädagogin